

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Edmund Francis Giesbert dit Ed Gilbert (1931-1999), acteur américain ;
 Franz-Olivier Giesbert (1949- ), éditorialiste, biographe, présentateur de télévision et romancier français ;
 Jean-Christophe Giesbert (1956- ), journaliste et écrivain français, frère du précédent.

Homonymie de patronyme germanique